Spojení písmene T a číslice 4 může mít různé významy:

 Tatra T4 – československá tramvaj vyráběná od 60. do 80. let 20. století
 T4 – tramvajová linka v Paříži
 T4 (hudební skupina) – rocková skupina Romana Dragouna
 Hellas Jet – IATA kód aerolinek
 Volkswagen transporter, čtvrtá modelová řada
 Topologický prostor, který je současně normální a Hausdorffův
 Akce T4 – nacistický program likvidace duševně nemocných
 T4 – zkratka thyroxinu, hormonu produkovaného štítnou žlázou
 T4 – Stefanův–Boltzmannův zákon říká, že "celková intenzita záření tělesa (absolutně černého tělesa) roste se čtvrtou mocninou termodynamické teploty toho zářícího tělesa."
 T4 – Letecká základna Tijas v centrální Sýrii.
 T4 – Turistická linka provozovaná na trati Čížkovice–Obrnice v Ústeckém kraji.